Castelnaud kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Castelnaud-la-Chapelle, departementet Dordogne i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Castelnaud-de-Gratecambe , departementet Lot-et-Garonne i regionen Nouvelle-Aquitaine,